Белите хора са най-многобройната по численост расова група в САЩ. Според преброяването на населението през 2010 година те са 223 553 265, или 72.4 процента от населението на страната.

Сродни народи 
По-големи по численост бели етнически групи според преброяването на населението през 2000 г.:

 Германци – 42 800 000 (15,2 %)
 Ирландци – 30 500 000 (10,8 %)
 Англичани – 24 500 000 (8,7 %)
 Италианци – 15 600 000 (5,6 %)
 Поляци – 9 000 000 (3,2 %)
 Французи – 8 300 000 (3,0 %)
 Евреи – 5 275 000 (1,8 %)(2006)
 Шотландци – 4 900 000 (1,7 %)
 Датчани – 4 500 000 (1,6 %)
 Холандци – 4 500 000 (1,6 %)
 Норвежци – 4 500 000 (1,6 %)
 Североирландци – 4 300 000 (1,5 %)
 Шведи – 4 000 000 (1,4 %)
 Руснаци – 2 700 000 (0,9 %)

Численост и дял

Численост 
Численост на белите според преброяванията на населението през годините, по щати и територии:

Дял 

Дял на белите според преброяванията на населението през годините, по щати и територии (в %):

Вижте също 
 Население на Съединените американски щати
 Българи в САЩ

Източници 

САЩ
Население на САЩ